Суперкубок Бразилії з футболу 1991 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 січня 1991 року між чемпіоном Бразилії клубом Корінтіанс та володарем кубка Бразилії клубом Фламенгу.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive

1991
Бразилія
Січень 1991
1991 у бразильському спорті